

Film
Blood Brothers (1973), een film uit Hong Kong
Blood Brothers (1978), een Amerikaanse film met o.a. Richard Gere
Blood Brothers (1993), een Amerikaanse film 
Blood Brothers (1996), een documentaire over Bruce Springsteen 
Blood Brothers (2004), een film uit Hong Kong
Blood Brothers (2005), een Zweedse film 
Blood Brothers (2007 actie), een Chinese actiefilm 
Blood Brothers (2007 drama), een Amerikaanse dramafilm 
Blood Brothers (2011), een Australische film

Muziek
Bloedbroeders (musical), een musical uit 1983
Blood Brothers (Iron Maiden), een lied van Iron Maiden
Blood Brothers (Ingrid Michaelson), een lied van Ingrid Michaelson
Blood Brothers (Manowar), een lied van Manowar
Blood Brothers (Papa Roach), een lied van Papa Roach
Blood Brothers (Bruce Springsteen), een lied van Bruce Springsteen

Overige
Blood Brothers (computerspel), een computerspel van het genre actiespel of racespel